Carbunclo puede referirse a:

 carbunclo, piedra preciosa también conocida como rubí;
 carbunclo, enfermedad contagiosa;
 carbunclo, género de insectos coleópteros (Pyrophorus);
 carbunclo, término heráldico para designar una figura en forma de rueda con ocho bastones florliseados.
 carbunclo,  una criatura de la mitología sudamericana.